La frise chronologique suivante présente les différents régimes politiques de 1745 à la veille de la Seconde Guerre mondiale dans les plus puissants pays d'Europe de l'époque, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la France, le Royaume-Uni et la Russie.

Frise chronologique

Notes et références

Voir aussi 
 Histoire de l'Europe > Chronologie de l'Europe
 Histoire de l'Allemagne - Histoire de l'Autriche - Histoire de France - Histoire du Royaume-Uni - Histoire de la Russie

comparative 1745-1940